Bigelow Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bigelow Peak (Arizona)
 Bigelow Peak (Kalifornien)